Matsev est un patronyme russe, porté notamment par :

 Aleksandr Maltsev (1949-), joueur de hockey sur glace soviétique
 Aleksandr Maltsev, nageur synchronisé russe
 Anatoli Maltsev (1909-1967), mathématicien soviétique
 Artiom Maltsev (1993-), fondeur russe
 Kevin Maltsev (2000-), sauteur à ski estonien
 Léonid Maltsev (1949-), homme politique biélorusse
 Mikhaïl Maltsev (1998-), joueur de hockey sur glace russe
 Oleg Maltsev (1967), judoka russe

Patronyme russe